Chieri – comune italiano
 Chieri Torino Volley Club – società pallavolistica italiana
 Associazione Sportiva Dilettantistica Chieri Calcio 1955 – società calcistica italiana
 Primarosa Chieri – medica e genetista italo-argentina